Rogówko (Ermland-Mazurië), woiwodschap Ermland-Mazurië
 Rogówko (powiat Toruński), woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Rogówko (powiat Rypiński), woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Rogówko (powiat Żniński), woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Rogówko (West-Pommeren), woiwodschap West-Pommeren